Чираг - вариант названия реки Чирагчай в Дагестане.
 Чираг — село в Агульском районе Дагестана.
 Чыраг (азерб. Çıraq) — село в Кельбаджарском районе Азербайджана.
 Чираг — шельфовое нефтегазовое месторождение Азербайджана в акватории Каспийского моря ().